Westfalen kan bland annat syfta på:

Westfalen – en historisk region i västra Tyskland
Westfaliska kretsen – en av de 10 rikskretsarna i Tysk-romerska riket, upprättad 1512
Hertigdömet Westfalen – ett hertigdöme som existerade 1180–1803 och länge lydde under Kurfurstendömet Köln
Kungariket Westfalen – ett bonapartiskt kungadöme som varade åren 1807–1813
Provinsen Westfalen – en provins i Preussen från 1815 till 1946
Nordrhein-Westfalen – ett förbundsland i Tyskland 1946–
SMS Westfalen –  ett tyskt slagskepp som tjänstgjorde under första världskriget
S/S Westfalen – ett tyskt flygdepåfartyg under andra världskriget